Эвенская письменность — письменность, используемая для записи эвенского языка. За время своего существования функционировала на разных графических основах и неоднократно реформировалась. В настоящее время эвенская письменность функционирует на кириллице. В истории эвенской письменности выделяется 3 этапа:
 до начала 1930-х годов — ранние попытки создания письменности на основе кириллицы;
 1931—1937 годы — письменность на латинской основе;
 с 1937 года — современная письменность на основе кириллицы.

Ранние алфавиты 
Первые записи отдельных слов эвенского языка были опубликованы Н. Витсеном в 1692 году. В XVIII веке отдельные эвенские слова были опубликованы Я. И. Линденау, а также в сравнительном словаре П. С. Палласа, вышедшем в 1787—1789 годах.

В 1840-х годах по поручению архиепископа Камчатского и Алеутского Иннокентия (Вениаминова) была начата работа по переводу церковных текстов на эвенский язык. Руководил работой охотский протоиерей Стефан Попов, а непосредственно переводом занимался станичный старшина Шелудяков из Тауйского форпоста. Это определило выбор диалекта для перевода — им стал ольский говор. Работы по переводу велись в 1851—1854 годах.

Первым результатом работы этих переводчиков стало издание в 1858 году Тунгусского букваря  на церковно-славянской графике. Алфавит этого букваря включал следующие буквы: А а, Б б, В в, Г̱ г̱, Ҥ̱ ҥ̱, Д д, Е е, И и, Ж ж, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р, Т т, У у, Х х, Ч ч, Ш ш, С с, Ъ ъ, Ы ы, Ь ь, Ѣ ѣ, Э э, Ю ю, Ꙗ ѧ. Следом на этом алфавите были изданы словарь (1859, переиздан в 1900) и Евангелие от Матфея (1880).

В 1926 году в Петропавловске-Камчатском был издан «Словарь русско-ламутский и русско-корякский», в котором использовался русский алфавит. Также русский алфавит был положен в основу эвенской письменности в рукописном букваре, написанном в 1930 году учителем Н. П. Ткачиком в Аркинской школе.

Латиница 

В 1920-е годы в СССР начался процесс латинизации письменностей. В апреле 1930 года на VII пленуме Комитета Севера было принято решение о создании алфавитов для народов Севера. В мае 1931 года Наркомпросом РСФСР был утверждён «Единый северный алфавит», в том числе и его вариант для эвенского языка. Утверждённый алфавит имел следующий вид: А а, Ā ā, B в, Є є, D d, Ӡ ӡ, E e, Ә ә, Ә̄ ә̄, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ņ ņ, Ŋ ŋ, O o, Ō ō, P p, R r, S s, T t, U u, W w.

В 1932 году на этом алфавите был издан букварь «Anŋamta torә̄n», а затем стала выходить и иная учебная, детская, а также общественно-политическая литература и отдельные материалы в газетах.

В 1933—1934 годах алфавит был несколько модифицирован и в итоге стал выглядеть так:

Этот алфавит был официально отменён в конце 1936 года, но продолжал использоваться в печати до 1939 года.

Кириллица 
В 1936—1937 годах эвенский латинизированный алфавит, как и другие алфавиты народов СССР, был заменён кириллическим алфавитом, который содержал все русские буквы и диграф Нг нг. Однако в эвеноязычной газете «Оротты правда», издававшейся в конце 1930-х годов в Магадане, использовалась дополнительная буква ә. В официальном варианте эвенской письменности в 1947 году диграф нг был официально отменён, однако в 1954 снова был восстановлен.

В 1953 году в диграф Нг нг был заменён буквой Ӈ ӈ, кроме того были добавлены буквы Ө ө и Ӫ ӫ. Однако в учебной литературе (которая издавалась, преимущественно, в Ленинграде) эти буквы стали использоваться только с начала 1960-х годов, а в литературе, издаваемой в районах расселения эвенов они долгое время не находили применения.

Огромная территория расселения эвенов, различия в диалектах, наличие тех или иных литер в типографских шрифтах обусловили то, что в разных регионах стихийно стали возникать разные варианты эвенской письменности. Единой оставалась только учебная литература для начальной школы, изданная в Ленинграде или Москве.

Так, в Якутской АССР с начала 1960-х годов сложилась местная форма записи эвенского языка, графически приближенная к якутской письменности. В 1982 году эта форма был узаконена решением местных властей, но уже в 1987 отменена, продолжив при этом использоваться неофициально (например, в газете «Илкэн». Отличием этой формы стало использование знака Ҥ ҥ вместо нормативного Ӈ ӈ, использование дополнительных знаков Ҕ ҕ, Һ һ, Ү ү, Ө ө, Дь дь, Нь нь (Ү ү официально в алфавит не вводился, но на практике использовался), а также отображение долгих гласных путём их удвоения.

В Магаданской области и на Чукотке основным отличием местного варианта эвенской письменности от нормативной стало использование знака Н’ н’ вместо Ӈ ӈ, а также О о, У у вместо Ө ө и Ёё вместо Ӫ ӫ. С 1983 года Магаданская область, а с 1993 и Чукотка перешли на официальный алфавит. При этом на Чукотке в местной печати специфические знаки эвенской письменности вводились не одновременно — сначала Ӈ ӈ, потом Ө ө и наконец Ӫ ӫ. В ряде чукотских эвенских изданий отмечено использование знака Ӄ ӄ.

В Камчатской области эвенский язык стал использоваться в местной печати с конца 1980-х годов. В локальном варианте эвенской письменности использовался алфавит, принятый в 1940-х годах. В начале XXI века эвенские СМИ Камчатки (газета «Абориген Камчатки») перешли на официальный вариант эвенского алфавита.

Таким образом, за пределами школьного образования, которое всегда и повсеместно велось на литературном эвенском языке, сложилось 4 региональных варианта эвенской письменности и орфографии:
 Литературный язык на основе восточного говора (Магаданская область, Чукотка)
 Камчатская письменная форма
 Индигирская письменная форма (Якутия)
 Саккырырская письменная форма (Якутия)

Две последних формы не имеют различий в алфавите, но различаются в отношении орфографии.

Современный эвенский алфавит:

Таблица соответствия алфавитов

Примечания

Литература 
 
 
 

Кириллические алфавиты
Алфавиты на основе латинского
Письменности тунгусо-маньчжурских народов